Pleijel kan som auktorsförkortning betyda:

 Fredrik Pleijel
 Carl Gerhard Wilhelm Pleijel

Robotskapade auktorsförkortningar